Сен-Готьє́, Сен-Ґотьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південь від Парижа, 150 км на південь від Орлеана, 29 км на південний захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 823 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1643,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Готьє на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Сен-Готьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр